Владимир Кабанов:
 Кабанов, Владимир Александрович (род. 1952) — председатель Волгоградской областной Думы.
 Кабанов, Владимир Васильевич (1934—2002) — российский историк, доктор наук, профессор.
 Кабанов, Владимир Егорович (1918—1977) — Герой Советского Союза.
 Кабанов, Владимир Иванович (1902—?) — Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.